Еталон:

 Еталон — міра або вимірювальний прилад. Матеріальна міра (наприклад, метр), вимірювальний інструмент, стандартний матеріал чи вимірювальна система, призначені для визначення, реалізації, зберігання чи відтворення одиниці вимірювання або певного значення кількісної характеристики, що може служити стандартом для вимірювань.
 Еталон Фабрі-Перо — багатопроменевий інтерференційний спектральний прилад з високою роздільною здатністю
 Еталон модриново-ясеневого насадження з домішками сосни і дуба звичайного — ботанічна пам'ятка природи
 Еталон (Сомма) — муніципалітет у Франції
 Еталон — модифікації автобусів
 Еталон — завод у Вінниці та однойменний магазин-виставка
 Еталон (корпорація)  — українська автомобілебудівна та торгова корпорація, включає 21 підприємство
 Попередньо приготований розчин з відомою кількістю матеріалу, що має бути тестованим. Використовується для калібрування та перевірки точності методики.